Warungasem kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Warungasem, distrikt, Jawa Tengah, 
 Desa Warungasem, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar